Tiefer See ist der Name folgender Seen:

in Baden-Württemberg:
 Tiefer See (Maulbronn) an der Salzach oberhalb des Klosters Maulbronn

in Brandenburg:
 Tiefer See (Lychen) bei Lychen
 Tiefer See (Potsdam) in Potsdam
 Tiefer See (Prieros) in Prieros, Gemeinde Heidesee
 Tiefer See (Tauche) in Tauche
 Tiefer See, alternativer Name für den Grubensee in Storkow

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Tiefer See (Lalendorf) bei Gremmelin, Gemeinde Lalendorf
 Tiefer See (Neu Gaarz) bei Neu Gaarz, Gemeinde Jabel

Siehe auch:
 Osero Glubokoje
 Tiefensee
 Tiefsee